София Милос (, род. 27 сентября 1969) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Милос родилась в Цюрихе, Швейцария. Её отец — итальянец, а мать была родом из Греции. В подростковом возрасте она принимала участие во множестве конкурсов красоты, а после обучалась актёрской профессии в театральной школе Беверли-Хиллз. В 1990-х она начала свою карьеру на телевидении, снимаясь на регулярной основе в двух недолго просуществовавших ситкомах, а также периодически появляясь в ситкоме «Каролина в Нью-Йорке». После Милос снялась в нескольких фильмах категории «Б», таких как «Тайна ордена». На телевидении она в разные годы также появилась в «Друзья», «Без ума от тебя», «Клан Сопрано» и «Скорая помощь».

Милос добилась известности благодаря роли детектива Элины Салас в полицейском процедурале CBS «C.S.I.: Место преступления Майами», где снималась с 2003 по 2009 год. На регулярной основе она, однако, была задействована лишь в третьем сезоне. После ухода из шоу она играла злодейку в теленовелле «Желание» провального канала MyNetworkTV. В 2008—2009 годах она снималась в канадском сериале «Граница».

Милос свободно говорит на семи языках.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США